Ehrhardt Henry Heller, surnommé Ott Heller, (né le  à Berlin (aujourd'hui Kitchener), dans la province de l'Ontario au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur avant de devenir entraîneur.

Biographie 
Heller commence sa carrière professionnelle en 1929 avec les Indians de Springfield dans la . Trois saisons plus tard, il est vendu aux Rangers de New York de la Ligue nationale de hockey avec lesquels il passe quinze saisons consécutives et remporte deux coupes Stanley en 1933 et 1940. Lors de sa première saison avec les Rangers, il marque le plus but le plus marquant de sa carrière dans la LNH, lors d'un match en séries éliminatoires contre les Canadiens de Montréal : il récupère le palet d'un côté de la patinoire qu'il traverse de part en part pour marquer le seul but de la rencontre. En 1941, il est nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la ligue. En 1942, il est nommé capitaine des Rangers, fonction qu'il occupe jusqu'en saison 1944-1945 de la LNH.

En 1945-1946, il passe une partie de la saison dans la  ce qui marque pour lui la fin de sa carrière dans des ligues mineures. En 1948, il occupe le double poste d'entraîneur-joueur pour les Capitals d'Indianapolis dans la Ligue américaine de hockey et c'est à ce titre qu'il remporte la coupe Calder en 1950. Il prend sa retraite de joueur en 1956.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1928-1929|| Greenshirts de Kitchener || OHA-Jr.|| || || || || || || || || || 
|-
| 1929-1930|| Indians de Springfield|| Can-Am|| 26|| 6|| 2|| 8|| 32|| || || || || 
|-
| 1930-1931|| Indians de Springfield|| Can-Am|| 38|| 16|| 15|| 31|| 85|| 7|| 0|| 2|| 2|| 26
|-
| 1931-1932|| Indians de Springfield|| Can-Am|| 21|| 7|| 7|| 14|| 30|| || || || || 
|-
| 1931-1932|| Rangers de New York|| LNH|| 21|| 2|| 2|| 4|| 9|| 7|| 3|| 1|| 4|| 8
|-
| 1932-1933|| Rangers de New York|| LNH|| 40|| 5|| 7|| 12|| 31|| 8|| 3|| 0|| 3|| 10
|-
| 1933-1934|| Rangers de New York|| LNH|| 48|| 2|| 5|| 7|| 29|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1934-1935|| Rangers de New York|| LNH|| 47|| 3|| 11|| 14|| 31|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1935-1936|| Rangers de New York|| LNH|| 43|| 2|| 11|| 13|| 40|| || || || || 
|-
| 1936-1937|| Rangers de New York|| LNH|| 48|| 5|| 12|| 17|| 42|| 9|| 0|| 0|| 0|| 11
|-
| 1937-1938|| Rangers de New York|| LNH|| 48|| 2|| 14|| 16|| 68|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1938-1939|| Rangers de New York|| LNH|| 48|| 0|| 23|| 23|| 42|| 7|| 0|| 1|| 1|| 10
|-
| 1939-1940|| Rangers de New York|| LNH|| 47|| 5|| 14|| 19|| 26|| 12|| 0|| 3|| 3|| 12
|-
| 1940-1941|| Rangers de New York|| LNH|| 48|| 2|| 16|| 18|| 42|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1941-1942|| Rangers de New York|| LNH|| 35|| 6|| 5|| 11|| 22|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1942-1943|| Rangers de New York|| LNH|| 45|| 4|| 14|| 18|| 14|| || || || || 
|-
| 1943-1944|| Rangers de New York|| LNH|| 50|| 8|| 27|| 35|| 29|| || || || || 
|-
| 1944-1945|| Rangers de New York|| LNH|| 45|| 7|| 12|| 19|| 26|| || || || || 
|-
| 1945-1946|| Rangers de New York|| LNH|| 34|| 2|| 3|| 5|| 14|| || || || || 
|-
| 1945-1946|| Saints de Saint-Paul|| USHL|| 16|| 2|| 5|| 7|| 4|| 6|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1946-1947|| Ramblers de New Haven|| LAH|| 64|| 7|| 29|| 36|| 40|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 1947-1948|| Ramblers de New Haven|| LAH|| 67|| 6|| 25|| 31|| 40|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 1948-1949|| Capitals d'Indianapolis || LAH|| 55|| 6|| 21|| 27|| 24|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1949-1950|| Capitals d'Indianapolis|| LAH|| 30|| 0|| 1|| 1|| 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1950-1951|| Capitals d'Indianapolis|| LAH|| 48|| 4|| 12|| 16|| 34|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1951-1952|| Capitals d'Indianapolis|| LAH|| 48|| 4|| 15|| 19|| 40|| || || || || 
|-
| 1952-1953|| Nutmegs de New Haven|| EAHL|| 21|| 2|| 6|| 8|| 14|| || || || || 
|-
| 1952-1953|| Dutchmen de Kitchener || OHA-Sr.|| 24|| 3|| 10|| 13|| 20|| || || || || 
|-
| 1952-1953|| Barons de Cleveland|| LAH|| || || || || || 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1953-1954|| Barons de Marion|| LIH || 64|| 4|| 25|| 29|| 70|| 5|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 1954-1955|| Braves de Valleyfield || LHQ || 18|| 0|| 3|| 3|| 4|| || || || || 
|-
| 1954-1955|| Barons de Cleveland|| LAH|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1955-1956|| Maroons de Chatham || OHA-Sr.|| 7|| 0|| 2|| 2|| 10|| || || || || 

| 647|| 55|| 176|| 231|| 465|| 61|| 6|| 8|| 14|| 61

| 1948-1949 || Capitals d'Indianapolis || LAH || 68 || 39 || 17 || 12 || 66,2 % || éliminés au  tour
|-
| 1949-1950 || Capitals d'Indianapolis || LAH || 70 || 35 || 24 || 11 || 57,9 % || vainqueurs
|-
| 1950-1951 || Capitals d'Indianapolis || LAH || 70 || 38 || 29 || 3 || 56,4 % || éliminés au  tour
|-
| 1951-1952 || Capitals d'Indianapolis || LAH || 68 || 22 || 40 || 6 || 36,8 % || non qualifiés 
|-
| 1954-1955 || Braves de Valleyfield || LHQ || 62 || 21 || 39 || 2 || 35,5 % || 
|-
| 1963-1964 || Regals de Guelph || OHASr || 40 || 17 || 22 || 1 || 43,8 % ||

Références 

Naissance en juin 1910
Naissance à Berlin (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Indians de Springfield (1926-1932)
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Joueur des Barons de Cleveland
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Champion de la Coupe Stanley
Champion de la Coupe Calder
Décès en juin 1980
Décès à Kitchener
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 70 ans